Der Name Villarzel steht für:
 zwei Gemeinden im Département Aude, Frankreich, siehe Villarzel-Cabardès und Villarzel-du-Razès
 eine Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz, siehe Villarzel VD

Siehe auch:
 Villarsel